Dit artikel bevat een lijst van voorzitters van de Nationale Raad van Zwitserland.

Lijst

Externe links  
  ‘Présidents, vice-présidents et doyens de fonction du conseil national – chronologie’, L'Assemblée fédérale

Zie ook 
 Nationale Raad (Zwitserland)
 Lijst van voorzitters van de Kantonsraad

 
Zwitserland, Nationale Raad
 
Wetgevende macht in Zwitserland